

Нуринський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Нуринський сільський округ — адміністративна одиниця, Іргізький район, Актюбинська область
 Нуринський сільський округ — адміністративна одиниця, Талгарський район, Алматинська область

Дивись також 
 Нура
 Нуринський район